Africanismo puede hacer referencia a:
 El panafricanismo, movimiento nacionalista o integracionista de África;
 Los estudios africanos, sobre su cultura y sociedad;
 El africanismo, préstamo lingüístico en el español de alguna lengua africana.
 Africanismo español.